Preusmjeri Nacrt:16. domobranska pukovnija HV Sinj